Il singolare del torneo di tennis Clean Air Classic 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stan Smith che ha battuto in finale Juan Gisbert 4-6 7-5 6-4 6-1.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Clean Air Classic 1972